Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium ciconium
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris